ILR est un code qui peut signifier :
 .

ILR est un sigle qui peut désigner :
 Implantable loop recorder (en français, moniteur cardiaque implantable), un dispositif médical implanté sous la peau, permettant d'analyser l'électrocardiogramme en temps réel ;
  Échelle Interagency Language Roundtable, l'échelle d'évaluation pour mesurer les compétences linguistiques dans le gouvernement fédéral des États-Unis.

Code